Het World Port Tournament 2019 was de 17e editie van dit tweejaarlijkse honkbaltoernooi dat door de Stichting Rotterdam Baseball werd georganiseerd in het Neptunus Familiestadion in Rotterdam.

De editie van 2019 werd gehouden van 12 tot en met 20 juli. Vier deelnemers van 2017 deden weer mee. De vijfde deelnemer was de Verenigde Staten, die voor het eerst sinds 2007 deelnamen aan het toernooi. Zij kwamen in de plek van Cuba, waardoor er voor het eerst sinds 1993 geen Cubaanse ploeg meedeed.

De vijf deelnemers kwamen eenmaal tegen elkaar uit, waarna alle teams zich plaatsten voor de play-offs. Hierin bleven de twee ploegen die onderaan waren geëindigd in de groepsfase (Japan en Nederland) ongeslagen. In de finale versloeg de Nederlandse ploeg Japan en wonnen ze voor de derde maal het toernooi.

Deelnemende teams 
Net als in 2017 deden Curaçao, Japan, Nederland en Taiwan mee. Ten opzichte van die editie nam de Verenigde Staten de plaats van Cuba in. Hierdoor stonden de twee beste landen van de wereldranglijst (Japan en de Verenigde Staten) allebei op de deelnemerslijst.

Groepsfase

Eindstand

Wedstrijden 
Alle teams speelden eenmaal tegen elkaar, tussen 12 en 17 juli.

Play-offs

Wedstrijdschema

Wedstrijden

Eindstand 

Honkbal in 2019
World Port Tournament